Reitknecht steht für:
 im römischen Reich Strator
 im Mittelalter Pferde- oder Schildknappe
 heute Pferdepfleger
Siehe auch:
 Reitendiener